Pfarrkirche St. Aegyd steht für folgende Kirchen in St. Aegyd am Neuwalde, Niederösterreich:

 Katholische Pfarrkirche St. Aegyd am Neuwalde, Hl. Ägidius
 Evangelische Pfarrkirche St. Aegyd am Neuwalde, Waldkirche

Siehe auch:
 Ägidienkirche, Kirchen des Hl. Ägidius